L'edizione 1961-62 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del FK Austria.

Capocannoniere del torneo fu Horst Nemec del FK Austria con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 FK Austria Campione d'Austria 1961-62.
 Rapid invitato alla Coppa delle Fiere 1962-1963 come più acclamato club viennese.
 Kapfenberger SV, 1. Wiener Neustädter SC e Salzburger AK retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
Fußball-Bundesliga (Austria)